Curinghesi – abitanti di Acconia
Curinghesi – abitanti di Curinga